FK Gubkin (ros. ФК Губкин) – rosyjski klub piłkarski z Gubkina założony w 1995 roku. Swoje mecze rozgrywają na stadionie SK Gorniak.

Skład na sezon 2011/2012 
Skład aktualny na 26 czerwca 2012 roku

Bibliografia 
 

Nieistniejące rosyjskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1995
Gubkin